Microcyclephaeria är ett släkte av svampar. Microcyclephaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microcyclephaeria